

Musica 
 Ether – singolo di Nas del 2001
 Ether – album di B.o.B del 2017
 Ether – EP di Mark Morton del 2020

Altro 
 Ether – unità di conto creata dalla piattaforma web Ethereum

Pagine correlate 
Eter